Häusel ist ein geographischer Name:

 Häusel (Wilgartswiesen), Wohnplatz in der Exklave Hofstätten der Ortsgemeinde Wilgartswiesen im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Häusel ist ein Familienname:

 Georg Häusel (1851–1906), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Hans-Georg Häusel (* 1951), deutscher Diplom-Psychologe

Siehe auch:
 Hausel
 Heusel